

Sigle 
 Internet Architecture Board
 Interactive Advertising Bureau
 International Association of Bryologists

Codici 
 IAB – codice aeroportuale IATA della McConnell Air Force Base di Wichita (Stati Uniti)